This note's for you (album van Neil Young) (1988), album van Neil Young
 This note's for you (single van Neil Young) (1988), single van Neil Young